Volksliedje, lied dat leeft in de mond van het volk
Volkslied (nationaal symbool), lied dat dienstdoet als volks- of staatssymbool voor een natie
Volkslied, een compositie van Louis Andriessen uit 1971